Second (en español: segundo) puede referirse a:

 Second, banda española.
 Second Coming (1994), álbum de The Stone Roses.